Envoyé Spécial est une émission de télévision française.
 Envoyé spécial, la suite est une émission de télévision documentaire française. Il s'agit d'un dérivé d'Envoyé spécial.
 Envoyé Spécial est un film américain de Manny Coto, sorti en 1990.
 Envoyée spéciale est un roman de Jean Echenoz.
 Dans le domaine du journalisme, un envoyé spécial est un journaliste de terrain envoyé ponctuellement par sa rédaction, en France ou à l’étranger, sur un événement donné.
 Nicolas Hulot est envoyé spécial pour la protection de la planète
 Simon Kimbangu est présenté par ses fidèles comme l'« envoyé spécial » congolais de Jésus-Christ